(1826-1879), juriste danois ;
  (1935-1998), écrivain norvégien ;
 Svendl Aagesen, historien danois du XII siècle ;
 Truid Aagesen (fl. 1593-1625), compositeur et organiste danois.

Voir aussi 
 Aage